Crowbar kan henvise til flere ting:
 Den amerikanske fribryder Devon Storm
 Det amerikanske metalband Crowbar (band)